Koutnik ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Koutnik (1870–1941), österreichischer Brauereibesitzer
 Paul Koutnik (* 1961), österreichischer Komponist